Dactylopusiidae är en familj av kräftdjur. Dactylopusiidae ingår i ordningen Harpacticoida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Dactylopusiidae